Dosso puede referirse a:

Níger
 Dosso, región de Níger.
 Dosso, departamento de la región de Dosso, Níger.
 Dosso, ciudad del departamento de Dosso, región de Dosso, Níger.
 Dosso, estado precolonial en el suroeste de Níger.
 Reserva Faunística Parcial Dosso, reserva natural en la región de Dosso.

Italia 
 Dosso del Liro, localidad de la provincia de Como, región de Lombardía, Italia.
 San Giovanni del Dosso, localidad y comune de la provincia de Mantua, región de Lombardía, Italia.